Allantoparmelia är ett släkte av lavar. Allantoparmelia ingår i familjen Parmeliaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Allantoparmelia